Бехбехан:

 Бехбехан — город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан.
 Бехбехан — один из 20 шахрестанов (областей) иранского остана Хузестан.